Kurt Hanke ist der Name folgender Personen:
 Kurt Hanke (SS-Führer) (* 1899), deutscher SS-Sturmbannführer, Waffen-SS
* Kurt Hanke (Fußballspieler) (1906–1940), deutscher Fußballspieler
 Kurt Hanke (Journalist) (1914–1993), deutscher Journalist